Gminy w USA:
 Wano (ang. Wano Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne
 Wano (ang. Wano Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure